A Equipe Sudanesa de Copa Davis representa Sudão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Sudan Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Sudanesa)

Sudão